Виола фон Крамон-Таубадель (; род.  года, , Германия) — немецкий политик, с 2009 по 2013 год депутат Бундестага от партии Союз 90/Зелёные, с 2019 года депутат Европарламента. В парламентской фракции Зелёных была представительницей по темам европейской внешней политики и спортивной политики. Помимо этого была ответственной по следующим регионам: Китай, Центральная Азия и Восточное партнёрство.

Биография 
В 1997 году окончила Боннский университет по специальности «Экономика сельского хозяйства». С 1993 по 1996 год параллельно с учёбой и профессиональной деятельностью читала лекции в издательстве Agra-Europe. С 2001 года член партии «Зелёные». Депутат Бундестага с 2009 по 2013 год. В партии занимала пост пресс-секретаря по темам внешней политики и спортивной политики.

В августе 2018 года объявила о намерении баллотироваться в парламент на выборах 2019 года. С тех пор как стала членом Европейского парламента, работает в Комитете по иностранным делам. Является членом группы координации выборов, которая курирует деятельность парламента по наблюдению за выборами.

Муж — Штефан фон Крамон-Таубадель, профессор в области аграрной политики в Гёттингене. 4 детей.

Примечания

Ссылки 
 Санкции против окружения Лукашенко: в Европарламенте предлагают включить в «черный список» и россиян // DW на русском. 15 сентября 2020. (Выступление Виолы фон Крамон в Европарламенте по ситуации в Беларуси)

Женщины-политики Германии
Члены Союза 90 — Партии зелёных
Члены бундестага Германии от Нижней Саксонии
Депутаты Европарламента от Германии
Депутаты Европарламента (2019—2024)